Фамилия:
 Николь, Адрианна (род. 1977) — американская порноактриса.
 Николь, Герберт (1873—1950) — британский регбист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Николь, Джесика — американская актриса и иллюстратор из Бирмингема, штат Алабама.
 Николь, Джон (1833—1894) — английский историк литературы и поэт.
 Николь, Кира (род. 1992) — американская порноактриса.
 Николь, Лена (род. 1986) — американская эротическая фотомодель и порноактриса.
 Николь, Леон (1887—1965) — швейцарский политический деятель, агент советской разведки.
 
 Николь, Скайлер (род. 1995) — американская порноактриса.
 Николь, Уильям (:en:William Nicol, 1770—1851) — шотландский геолог и физик, изобретатель призмы Николя.
 Николь, Франсуа (1683—1758) — французский математик.
 Николь, Шарль () — французский бактериолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1928 год).
 Николь, Шарль (аббат) (1758—1835) — французский аббат, первый директор Ришельевского лицея (1817—1820).
 Николь, Эрскин (1825—1904) — шотландский живописец.

Устройства:
 николь (призма Николя)

Примечания